Phalloceros är ett släkte av fiskar. Phalloceros ingår i familjen Poeciliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Phalloceros